Dit is een lijst met de huidige en voormalige diskjockeys en presentatoren op het Nederlandse publieke radiostation NPO 3FM.

Huidige DJ's

Voormalige DJ's 

NPO3FM
3FM
Diskjockeys